Morawica (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Morawica (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki